Die SangSom 6-Red World Championship 2013 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 2. bis zum 7. September 2013 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde. Es war die fünfte Austragung der 6-Red World Championship.

Titelverteidiger war der Engländer Mark Davis, der das Turnier 2013 erneut gewinnen konnte. Zweiter Finalist war Neil Robertson, der als erster Australier bei dieser Turnierserie im Finale stand.

Preisgeld 

Wechselkurs zum 29. August 2013: 1 £ = 49,9 ฿

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus auf „Best of 9 Frames“ gespielt.

Gruppe A

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe C

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe D

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe E

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe F

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe G

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe H

Spiele

Abschlusstabelle

Hauptrunde

Finale

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 2013 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2013